Roccaforte steht für:

 Roccaforte del Greco, eine Gemeinde in der Provinz Reggio Calabria, Italien
 Roccaforte Ligure, eine Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien
 Roccaforte Mondovì, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien

Roccaforte ist Familienname:
 Gaetano Roccaforte, italienischer Librettist und Dramatiker (18. Jh.)